Gerhart-Hauptmann-Museum steht für
Gerhart-Hauptmann-Museum (Erkner)
Gerhart-Hauptmann-Museum (Hiddensee)
Siehe auch:
 Gerhart-Hauptmann-Haus